Chantal puede referirse a:
 Chantal, nombre femenino.
 Chantal, álbum de Chantal Andere.
 Chantal, comuna haitiana del departamento de Sur.
Huracán Chantal